Дель Васто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дель Васто — аристократический итальянский род, ответившийся от династии Алерамичи.
 Бонифаций дель Васто (1060/1064 — ок. 1127) — маркграф Савоны и Западной Лигурии.
 Манфред I дель Васто (ок. 1118 1175) — первый маркграф Салуццо.
 Манфред II дель Васто (ок. 1150 1215) — маркграф Салуццо
 Томазо I дель Васто (1235/1238 — 1296) — маркграф Салуццо
 Дель Васто — маркизат в северной Италии
 Иньиго де Гевара (ум. 1462) — маркиз дель Васто
 Пьетро де Гевара (1450—1486) — маркиз дель Васто

Дель Васто